Мохамед Табуни (; родился 29 марта 2002) — нидерландский футболист, полузащитник клуба «Фейеноорд».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии клуба АЗ, за которую выступал с 2013 года. Летом 2018 года подписал с клубом профессиональный контракт.

1 июля 2022 года перешёл в роттердамский «Фейеноорд», подписав с клубом двухлетний контракт.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Нидерландов до 15, до 16 и до 17 лет.

В мае 2019 года в составе сборной Нидерландов до 17 лет выиграл чемпионат Европы, забив победный гол в полуфинале против  Испании.

Достижения 
 Нидерланды (до 17)
 Чемпионат Европы (до 17 лет): 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Фейеноорда» 

Футболисты Нидерландов
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Йонг АЗ»
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Фейеноорд»